Max Pugh (né le ) est un cinéaste anglo-français.

Biographie 
Max Pugh est un cinéaste britannique qui possède également la nationalité française.

Depuis qu'il a effectué un stage de production à la BBC en 2000, au cours duquel il a travaillé sur Paul Robeson : Speak of Me as I Am, il a réalisé des documentaires sur un certain nombre de sujets, allant des arts et de la musique aux questions géopolitiques pour la BBC et Channel Four. Pendant plusieurs années, il a été associé à Yeastculture, un groupe de cinéastes et de vidéastes qui a réalisé des vidéos musicales pour des spectacles sur scène et des installations artistiques, ainsi que des documentaires pour la télévision.

En 2003, son premier long métrage documentaire, The Leech and the Earthworm, coréalisé avec Marc Silver, est projeté dans des festivals internationaux. La même année, The End of the Line, son court métrage de fiction (réalisé avec l'aide du UK Film Council New Cinema Fund, de Screen East et de Tilt Films), avec Miriam Margolyes et David Oyelowo, est nommé pour le meilleur court métrage au Rushes Soho Shorts Festival et sélectionné pour plusieurs autres festivals internationaux. En 2005, il a réalisé le court métrage psychologique Blackout, ainsi qu'une série d'autres films documentaires sur la montée au pouvoir de la gauche au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Ces quatre longs métrages ont été présentés dans des festivals de cinéma du monde entier et le réalisateur et les producteurs ont été invités à présenter des exposés et des conférences dans des universités et des sommets politiques dans de nombreux pays.

La collaboration de Max Pugh en tant que monteur avec Michael Nyman, NYman with a Movie Camera, a été présentée en première au Festival du film de Toronto et au Barbican Hall de Londres en 2010 avant d'être présentée au Festival du film de Berlin, à Turin, à Sydney, à Morelia et au MOMA de New York en 2011. Le film a été projeté dans le monde entier en 2012 dans une nouvelle version. En août 2013, le film a été inauguré sous la forme d'une installation vidéo de 11 écrans à Summerhall pendant le festival d'Édimbourg. L'installation a ensuite voyagé à Art Basel à Miami et à Zona Maco à Mexico. En 2015, Michael Nyman et Max Pugh ont projeté leur nouveau film War Work qui a été acclamé par la critique à Paris, Budapest, Cologne et Londres (décembre 2015), avec une sortie en salle prévue pour 2017.

En 2013, Max Pugh a terminé The Road to Freedom Peak, un long métrage documentaire sur Jonathan Okwir, un ancien enfant soldat en Ouganda, avec la journaliste et productrice australienne Corrin Varady et l'acteur Djimon Hounsou pour Foxtel, Screen Australia et Netflix. En 2016, il a terminé le travail sur Walk with Me, un documentaire sur le professeur bouddhiste Thich Nhat Hanh avec le cinéaste Marc James Francis (Black Gold). Walk with Me est raconté par Benedict Cumberbatch et est sorti en 2017.

En 2019, Max Pugh a travaillé sur Earthquakes with Michael Nyman, un long métrage documentaire expérimental dont la première a eu lieu au Festival du film de Milan.

Filmographie 
 The Wrap in Cannes (1998)
 Ashes to Enlightenment (1999)
 My Brecon (2000)
 Tracey Moffat (2000)
 Boris Michailov (2001)
 Roger Ballen (2001)
 Posh Plots (2002)
 The Leech and the Earthworm (2002) 
 The End of The Line (2003)
 Spiralling (2006)
 The Road to Freedom Peak (2014) 
 Walk With Me (2017)
Rien N'arrêtera la Musique (2021) [https://www.imdb.com/title/tt14683642/]

Collaborations cinématographiques 

 Global Protest (2000)
 Otro modo es posible… en Venezuela with Edizioni Gattacicova (2002) 
 Como Bush ganò las elecciones (en Ecuador) with Edizioni Gattacicova (2003) 
 Bolivia no se vende with Edizioni Gattacicova (2004)
 Nuestro petroleo y otros cuentos with Edizioni Gattacicova (2005)
 NYman With a Movie Camera with Michael Nyman (2010)
 War Work with Michael Nyman (2014) 
 Nyman's Earthquakes with Michael Nyman (2019)

Installations vidéo 

 Calling London (2001) The Architecture Foundation / Artsworld
 Aztecs in Liverpool (2014) with Michael Nyman
 Images were introduced (2016) with Michael Nyman
 The Twelve-Walled Room (2017) with Michael Nyman

Notes et références

Liens externes 
 
 

Réalisateur français
Réalisateur britannique
Naissance en août 1977
Naissance à Durham (Royaume-Uni)